Neoephemera är ett släkte av dagsländor. Neoephemera ingår i familjen Neoephemeridae. 

Neoephemera är enda släktet i familjen Neoephemeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Neoephemera